Hertwigswaldau steht für folgende Orte in Polen:

 Hertwigswaldau, deutscher Name von Chotków, Dorf in der Gmina Brzeźnica, Powiat Żagański, Woiwodschaft Lebus
 Hertwigswaldau, deutscher Name von Snowidza, Dorf in der Gmina Mściwojów, Powiat Jaworski, Woiwodschaft Niederschlesien